

Presentación previa 
La pareja bielorrusa y primero cabezas de serie del torneo Serguéi Betov y Aleksandr Bury fueron los campeones defensores, pero cayeron derrotados en la primera ronda por la pareja también bielorrusa Yaraslav Shyla y Andréi Vasilevski.

El dúo formado por el ucraniano Serguéi Bubka y el suizo Marco Chiudinelli ganaron el título, derrotando a la pareja de Taipéi Ti Chen y Liang-chi Huang en la final por 6-3, 6-4.

Cabezas de serie 
 Serguéi Betov /  Aleksandr Bury (Primera ronda)
 Konstantín Kravchuk /  Denís Molchanov (Cuartos de final)
 Flavio Cipolla /  Adrián Menéndez-Maceiras (Semifinales)
 Ti Chen /  Liang-chi Huang (Final)

Cuadro

Enlaces externos 
 Cuadro principal

ATP Challenger Tour 2014
Tenis en 2014
Torneos de tenis en pista dura
Challenger de Astaná 2014